Az Úrvalsdeild 1937-es szezonja volt a bajnokság huszonhatodik kiírása. A bajnokságban három csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1937
Izland 1